Хасан аль-Хаким (; 1886, Дамаск — 1982, Дамаск) — сирийский политический деятель, премьер-министр Сирии (1941—1942 и 1951).

Биография 
Хасан аль-Хаким родился в известной дамасской семье. Он изучал административные науки в Королевском институте в Стамбуле. Занимая несколько государственных должностей, он был назначен на пост директора Бюро военных поставок накануне вывода османской армии из Дамаска 26 сентября 1918 года. В 1920 году Хасан аль-Хаким был назначен генеральным директором телеграфа и почты

В апреле 1922 года был арестован французскими властями за сопротивление против французской оккупации и приговорён к 10 годам тюремного заключения. В 1923 году был освобождён.

В 1924 году был назначен секретарём Народной партии. В 1925 году за участие в арабском восстании был приговорён к смертной казни, но смог бежать в Иорданию. Потом жил в Египте, Палестине и в Ираке, где он работал в области финансов.

В 1937 году вернулся в Сирию, а в 1939 году стал министром образования. В 1941—1942 годах, а затем в 1951 году был премьер-министром страны.

Факты 
 Является самым долгоживущим премьер-министром Сирии и самым долгоживущим политиком Ближнего Востока.

Ссылки 
 Портрет 
 Биография на www.damascus-online.com

Литература 
 Commins, David Dean. Historical Dictionary of Syria, p. 119. Scarecrow Press, 2004, ISBN 0-8108-4934-8

Премьер-министры Сирии
Столетние долгожители
Государственные деятели Сирии
Политики Сирии
Долгожители Сирии